Ру́йла () — деревня на севере Эстонии в волости Сауэ уезда Харьюмаа. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Керну.

География 
Расположена в 25 км к юго-западу от Таллина. На северо-западе граничит с деревнями Лайтсе и Кабила, на севере — с Муузика и Каазику, на юге — с Похла и Мынусте, на востоке — с Аллика и Тагаметса. Высота над уровнем моря — 41 метр.

Население 
По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 159 человек, из них 158 (99,4 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Руйла по данным переписей населения:

История 
Первые упоминания о деревне содержатся в датской поземельной книге XIII века. Поселение в ней упоминается под названием Rughæl.

В Руйла была построена рыцарская мыза Руйль (), первые упоминания о которой датируются 1417 годом. Предположительно, мыза существовала уже в XIV веке. С 1622 года мыза принадлежала фон Ульрихам, а в 1814 году перешла во владение фон Бременов. В 1859 году фон Бремены построили современное здание усадьбы.

В 1871 году была открыта деревенская школа, которая функционирует и по сей день под названием средняя школа Руйла. Первое здание школы находилось на территории современной деревни Муузика. В настоящее время школа располагается в главном здании мызы.

В 2001 году здесь умер эстонский композитор Раймо Кангро.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа
Волость Керну